Malo peut faire référence à :

Toponyme 

 Malo, ancienne commune de Malo-les-Bains, aujourd'hui quartier de la ville de Dunkerque depuis 1970.
 Malo, commune italienne de la province de Vicence.
 Malo, île de l'archipel des Vanuatu.
 Malo, census-designated place américaine de l'État de Washington.
 Malo Tourtchané, village du nord-ouest de la Macédoine du Nord.

Langues

Prénom 

 Malo, prénom masculin d'origine brittonique.

 Amédée-Bretagne-Malo de Durfort, duc de Duras (né en 1770 et mort en 1838), maréchal de camp, membre de l'Académie française, époux de Claire de Duras ;
 Malo Garcia, compositeur franco-espagnol de musique électronique ;

Patronyme 

 Charles Hector Malo (1797-1862), architecte diocésain à Cahors ;
 Gaspard Malo (1804-1884), homme politique français, important armateur dunkerquois ;
 Gina Malo (1909-1963), actrice américaine ;
 Guylaine Malo (née en 1959), peintre canadienne;
 Ignace Henri Malo (1819- 1884), professeur russe d'origine française ;
 Jean-Baptiste Malo (1899-1954), missionnaire catholique français, martyr ;
 Jean-Louis Malo (né en 1945), universitaire français ; 
 Jean-Pierre Malo (1951-), acteur français ;
 Luc Malo (né en 1973), homme politique québécois ;
 Reine Malo (née en 1946), animatrice de télévision, sœur de René Malo ;
 René Malo (né en 1942), producteur de films québécois, frère de la précédente ;
 Thierry Malo, poète, slameur, auteur-compositeur-interprète créolophone ;

Pseudonyme 

 Vincent Adriaenssen dit Malo, peintre flamand du .

Marques commerciales 
 Malo, entreprise italienne de mode, connue pour ses cashmeres ;
 Yaourts Malo, produits par la Laiterie de Saint-Malo.

Musique 
 Malo, chanson de la chanteuse espagnole Bebe.
 Malo, groupe français

Articles connexes 
  (toponymes) ;
  (saints chrétiens et patronyme) ;

Références 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Patronyme québécois